Längdskidåkning vid olympiska spelen är längdskidtävlingar som ingår i de olympiska vinterspelen. Längdåkning finns med på programmet för herrarna sedan premiäråret 1924, för damerna sedan 1952.

Grenar

Medaljfördelning 
 
Norge, Sovjetunionen, Sverige och Finland vann de flesta medaljerna fram till 1988. först i början av 1990-talet blev det vanligare med andra nationer som medaljörer.

Externa länkar